Долгий Мох — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Долгий Мох — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Долгий Мох — посёлок в Рыбинском районе Ярославской области.